Казахстан впервые принял участие на Паралимпийских играх в 1994 году на зимних Играх в Лиллехаммере и с тех пор принимает участие на всех летних и зимних Играх. До этого казахстанские спортсмены участвовал на Паралимпиадах в составе сборной СССР и Объединённой команды.

С 1994 по 2021 годы казахстанские спортсмены выиграли 9 олимпийские медали, из них 7 на летних и 2 на зимних Паралимпийских играх. 

Первая медаль была выиграна Любовью Воробьёвой в лыжных гонках на зимних Играх в 1994 году.

Медальный зачёт

Медали летних Паралимпийских игр

Медали зимних Паралимпийских игр

Участие спортсменов на Паралимпиадах

Летние Паралимпийские игры

Зимние Паралимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Медальный зачет по годам на сайте paralympic.org
 История паралимпизма в РК

 
Казахстан на Паралимпийских играх